Celeirós (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga
 Celeirós (Sabrosa), een plaats in de Portugese gemeente Sabrosa